A EN 1158 é uma estrada nacional que integra a rede nacional de estradas de Portugal.

Esta estrada faz a ligação entre o nó dos Carvalhais, na freguesia de Santa Clara, e a aldeia de Assafarge, estando totalmente inserida em território do concelho de Coimbra.

Entre outros cruzamentos, de destacar o da EN1158-1 (estrada que dá acesso aos Carvalhais de Cima) e o da Rua da Liberdade, que segue para o Algar. 
Finaliza em Assafarge, no cruzamento com a EN 110-2.

Estradas Nacionais de Portugal
Transportes em Coimbra
Assafarge